A Equipe Espanhola da Copa Davis representa a Espanha na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Federação espanhola de Tênis/Real Federación Española de Tenis.

A equipe espanhola venceu a Davis em cinco oportunidades (2000, 2004, 2008, 2009 e 2011). Foi vice-campeã da Copa Davis de 2012.

Time atual

Equipe de 2018:
 Rafael Nadal
 David Ferrer
 Roberto Bautista Agut
 Marc López
 Feliciano López

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas

  DavisCup.com (equipe espanhola)

Espanha